История Османской империи насчитывает 131 шейх-уль-ислама. Дольше всех этот пост занимал Эбусууд Эфенди (29 лет); меньше всего в должности пробыл Мемикзаде Мустафа Эфенди (13 часов).

XV век

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

Примечания

Литература 
 
 

 
Списки:Ислам
Списки персоналий по роду деятельности